The Gondoliers bezeichnet
die US-amerikanische R&B-Band von Edgar Blanchard
eine Operette, siehe The Gondoliers (Operette)